A Taça do Maio é um torneio de futebol realizado na ilha do Maio em Cabo Verde. É gerido pela Associação Regional de Futebol da Maio (ARFM). O torneio é disputado em eliminatórias, no sistema mata-mata. Nela, participam as equipas de todas as dois divisões. O vencedor recente é o Barreirense, que conquistou o segundo título da taça. Desde 2007, o venceador qualificado-se na Taça Nacional de Cabo Verde exceito por 2011 e temporadas após 2013 até 2017.

História 
O torneio começou a ser disputado em 2007 e permanece semelhante até os dias atuais.

A temporada de 2019-20 (campeonato e taça) fui suspensa devido à pandemia de COVID-19 em 19 de março de 2020.

Vencedores

Estatística por equipa

Estatística por área

Ver também 
Liga Insular do Maio
Super Taça do Maio
Torneio de Abertura do Maio

Ligações externas 
Associação Regional de Futebol do Maio

Maio (Cabo Verde)
Futebol de Cabo Verde